Бюнсдорф (, ) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. 

Входит в состав района Рендсбург-Экернфёрде. Подчиняется управлению Виттензее.  Население составляет 617 человек (данные на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 13,24 км². Официальный код  —  01 0 58 035.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Шлезвиг-Гольштейна